Brugent del Ter, riu de les comarques de la Selva i la Garrotxa, afluent del Ter
 Brugent del Francolí, riu afluent del Francolí